Markéta Sofie Rakouská (Margarete Sophie Marie Annunciata Theresia Caroline Luise Josephe Johanna; 13. května 1870, Artstetten – 24. srpna 1902, Gmunden) byla členka Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská, česká a toskánská a vévodkyně württemberská.

Rodina 
Narodila se jako čtvrté a nejmladší dítě arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Uherského a jeho druhé ženy princezny Marie Annunziaty Neapolsko-Sicilské. Byla pojmenována po první ženě jejího otce princezně Markétě Saské a po její babičce z otcovy strany princezně Sofii Frederice Bavorské. Jejími staršími bratry byli arcivévoda František Ferdinand d'Este a arcivévoda Ota František Josef.

Tereziánský konvent šlechtičen 
Jako mladá žena byla abatyší Ústavu šlechtičen v Praze. Tento ústav sloužil ke vzdělávání mladých šlechtičen. Abatyší se mohla stát neprovdaná arcivévodkyně z Habsburské dynastie. Všem bylo dovoleno opustit řád a vdát se.

Manželství a děti 
Dne 24. ledna 1893 se ve Vídni vdala za vévodu Albrechta Württemberského, nejstaršího syna vévody Filipa Württemberského a jeho manželky arcivévodkyně Marie Terezie Rakousko-Těšínské. Spolu měli 7 dětí:
 1. Filip Albrecht (14. 11. 1893 Stuttgart – 15. 4. 1975 Ravensburg)
 I. ⚭ 1923 Helena Rakousko-Toskánská (30. 10. 1903 Linec – 8. 9. 1924 Tübingen), arcivévodkyně rakouská, princezna toskánská
 II. ⚭ 1928 Rosa Rakousko-Toskánská (22. 9. 1906 Salcburk – 17. 9. 1983 Friedrichshafen), rodem arcivévodkyně rakouská, princezna toskánská

 2. Albrecht Evžen (8. 1. 1895 Stuttgart – 24. 6. 1954 Schwäbisch Gmünd) 
 ⚭ 1924 Naděžda Bulharská (30. 1. 1899 Sofie – 15. 2. 1958 Stuttgart), rodem bulharská princezna
 3. Karel Alexandr (12. 3. 1896 Stuttgart – 27. 12. 1964 Altshausen), benediktinský mnich
 4. Marie Amálie (15. 8. 1897 Gmunden – 13. 8. 1923 Altshausen), svobodná a bezdětná
 5. Marie Tereza (16. 8. 1898 Stuttgart – 26. 3. 1928 Rüdesheim am Rhein), řeholnice benediktinského řádu
 6. Marie Alžběta (12. 9. 1899 Postupim – 15. 4. 1900 Merano)
 7. Markéta Marie (4. 1. 1902 Stuttgart – 22. 4. 1945 Altshausen), svobodná a bezdětná

Zemřela 24. srpna 1902 v Gmundenu.

Tituly a oslovení 
 13. května 1870 - 24. ledna 1893 Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna Markéta Sofie Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská
 24. ledna 1893 - 24. srpna 1902 Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna Markéta Sofie Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská, vévodkyně z Württemberska

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Württemberkové
Württemberské vévodkyně
Narození 13. května
Narození v roce 1870
Úmrtí 24. srpna
Úmrtí v roce 1902
Úmrtí v Gmundenu
Abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen